Oberstraße 39 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Oberstraße 39/41 in Bacharach, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bacharach
 Oberstraße 39 (Darmstadt)
 Oberstraße 39 (Mönchengladbach)
 Oberstraße 39 in Sankt Goar, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Sankt Goar